O Campeonato Citadino de Porto Alegre foi uma liga municipal dos clubes de futebol de Porto Alegre, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, esta era a única competição oficial de futebol na capital do Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, o vencedor poderia ser visto como o campeão estadual.

Após a fundação da Federação Gaúcha de Futebol e um ano depois do Campeonato Gaúcho, o campeonato da cidade perdeu um pouco o seu prestígio. Com isso, o campeão citadino passou a representar a capital no certame estadual, que era disputado por regiões, com o número de participantes e a forma de disputa variando ao longo dos anos.

Até o início da década de 1940, o Campeonato Portoalegrense foi organizado por 8 ligas diferentes, com muitos desentendimentos, divisões, desligamentos e criações de novas entidades. Em função disso, várias temporadas terminaram com mais de um campeão.

No ano de 1953, com a inclusão de clubes da região metropolitana de Porto Alegre (São Leopoldo, Novo Hamburgo e mais tarde Canoas), a competição passou a ser chamada de Campeonato Metropolitano. No ano seguinte, 1954, foram incluídos ainda dois clubes de Caxias do Sul, cidade situada fora da área metropolitana de Porto Alegre. Em função disso, mas só a partir de 1955, o certame adquiriu nova denominação: Campeonato Gaúcho - Divisão de Honra - ou, mais corretamente: Divisão de Honra do Campeonato Gaúcho.

Após a unificação do Campeonato Gaúcho em 1961, o campeonato tornou-se redundante e foi disputado, ainda, nos anos de 1964 e 1965. A Associação de Futebol tentou reviver a competição em 1972, mas foi apenas uma vez, sendo aquela a última edição da competição.

Visão Geral
 1910 - Militar Foot Ball Club (LPAF)
 1911 - Grêmio (LPAF)
 1912 - Grêmio (LPAF)
 1913 - Grêmio (AFPA) & Internacional (LPAF)
 1914 - Grêmio (AFPA) & Internacional (LPAF) 
 1915 - Grêmio (AFPA) & Internacional (LPAF) 
 1916 - Internacional (FSRG)
 1917 - Internacional (FSRG)
 1918 - Cruzeiro (FSRG)
 1919 - Grêmio (APAD)
 1920 - Grêmio (FRGD) & Internacional (APAD) 
 1921 - Grêmio (APAF) & Cruzeiro (APAD)
 1922 - Grêmio (FRGD) & Internacional (APAD) 
 1923 - Grêmio (APAF) & Fussball Club Porto Alegre (APAD)
 1924 - Americano (APAD)
 1925 - Grêmio (APAD)
 1926 - Grêmio (APAD)
 1927 - Internacional (APAD)
 1928 - Americano (APAD)
 1929 - Cruzeiro (APAD) & Americano (AMGEA)
 1930 - Grêmio (AMGEA)
 1931 - Grêmio (AMGEA)
 1932 - Grêmio (AMGEA)
 1933 - Grêmio (AMGEA)
 1934 - Internacional (AMGEA)
 1935 - Grêmio (AMGEA)
 1936 - Internacional (AMGEA)
 1937 - Grêmio (AMGEA-E) & Novo Hamburgo(AMGEA)
 1938 - Grêmio (AMGEA-E) & Renner (AMGEA)
 1939 - Grêmio (AMGEA)
 1940 - Internacional (AMGEA)
 1941 - Internacional (FRGF)
 1942 - Internacional (FRGF)
 1943 - Internacional (FRGF)
 1944 - Internacional (FRGF)
 1945 - Internacional (FRGF)
 1946 - Grêmio (FRGF)
 1947 - Internacional (FRGF)
 1948 - Internacional (FRGF)
 1949 - Grêmio (FRGF)
 1950 - Internacional (FRGF)
 1951 - Internacional (FRGF)
 1952 - Internacional (FRGF)
 1953 - Internacional (FRGF)
 1954 - Renner (FRGF)
 1955 - Internacional (FRGF)
 1956 - Grêmio (FRGF)
 1957 - Grêmio (FRGF)
 1958 - Grêmio (FRGF)
 1959 - Grêmio (FRGF)
 1960 - Grêmio (FRGF)
 1964 - Grêmio (FRGF)
 1965 - Grêmio (FRGF)
 1972 - Internacional (FGF)

Títulos por Clube

 

Futebol do Rio Grande do Sul